IFU kan syfta på

 IFU – en utbildningsinstitution inom försäkringsbranschen(Institutet för försäkringsutbildning)
 IFU Arena – en evenemangsarena i Uppsala